Тігвень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Тігвень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тігвень.
 Тігвень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ретешть.